Tony Hicks (drummer) - Brits drummer
 Tony Hicks (gitarist) - Brits gitarist actief bij The Hollies